Кілт — шотландська чоловіча спідниця

 Кілт — річка в Удмуртії (Росія), ліва притока Вали